

Sciences et techniques

Astronomie / Astrophysique 
 Collision inter-galactique : choc entre deux Galaxies (Exemple: Andromède x Voie lactée).

Physique 
 Collision : choc direct entre deux objets.

Géosciences 
 Collision continentale : choc entre deux plaques continentales.

Informatique 
 Collision, en cryptographie : situation où deux données ont la même empreinte.
 Domaine de collision : zone logique d'un réseau informatique où les paquets de données peuvent entrer en collision entre eux, en particulier avec le protocole de communication Ethernet.
 Pseudo-collision, en cryptographie : deux résultats issus d'une même fonction de hachage qui présentent des similitudes significatives.
 Détection de collision, en jeux vidéo ou en physique : algorithmes permettant de détecter les collisions entre plusieurs objets géométriques

Culture

Film 
 Collision (« Crash ») : film américain de Paul Haggis (2004).

Musique, séries... 
 Collision Course : album du groupe Linkin Park/Jay-Z sorti en 2004.
 Double collision : épisode de la série télévisée Stargate Atlantis.
 Collision : mini-série télévisée britannique.
Collision (Crash) : mini-série américaine inspirée du film de Paul Haggis.

Voir aussi